Molebatsi ist der Familienname folgender Personen:
 Caesar Molebatsi (* 1949), südafrikanischer Theologe
 Tlhalefo Molebatsi (* 1994), botswanischer Fußballspieler